Audio – první část složených slov mající význam sluch, sluchový, zvuk, zvukový, týkající se slyšitelnosti.

Například audiokniha není kniha v tištěné nebo jiné textové podobě, ale zvukový záznam četby knihy.

Zvuk 
 Audiosignál – elektrický nebo digitální signál nesoucí zvukovou informaci
 Audiofrekvence – zvukové spektrum
 Digitální audio – reprezentace zvuku ve tvaru zpracovatelném počítači nebo jinými zařízením digitální elektroniky
 Zvuková složka multimediálního díla

Výpočetní technika 
  HTML prvek sloužící k přehrávání zvuku či hudby, viz HTML5 audio
 Zvuková stopa je zvukový kanál multimediálního záznamu (viz multimediální kontejner)

Odkazy

Související články 
 Akustika
 Audiokazeta
 Rozhlas
 Tónový rozsah
 Záznam a reprodukce zvuku
 Zvuková karta
 Zvukové spektrum
 Zvukový inženýr

Externí odkazy